Михаи́л Пота́пов:
 Потапов, Михаил Борисович (род. 1963) — советский и российский энтомолог, систематик ногохвосток.
 Потапов, Михаил Васильевич (1924—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Потапов, Михаил Иванович (1902—1965) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Потапов, Михаил Ильич (1926—1967) — советский футболист.
 Потапов, Михаил Константинович (1931—2021) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук (1974), профессор кафедры теории функций и функционального анализа мехмата МГУ (1978), заслуженный профессор МГУ (1999), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993).
 
 Потапов, Михаил Феофанович (1921—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Потапов, Михаил Харитонович (в монашестве Модест; 1926—2002) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря.